Генна́дий Тимофе́ев:
 Тимофеев, Геннадий Геннадьевич (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Тимофеев, Геннадий Евгеньевич (Герман; род. 1937) — епископ Русской Православной Церкви, митрополит Волгоградский и Камышинский, глава Волгоградской митрополии.